

Musica 
 Good Girls – singolo dei 5 Seconds of Summer del 2014
 Good Girls – singolo di Elle King del 2016

Televisione 
 Good Girls – serie televisiva statunitense iniziata nel 2018

Fumetto 
 Good Girls – serie di fumetti pubblicata da Last Gasp tra 1987 e 1991